Se conoce a más de un rey con el nombre de Mitrídates el Grande:
 Mitrídates I del Ponto, fundador del reino del Ponto en Anatolia.
 Mitrídates VI del Ponto, protagonista de las guerras mitridáticas contra la república de Roma.